Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Borkowski-Birencwajg – inżynier chemik, działacz polskiego i francuskiego ruchu komunistycznego
 Julian Birencwajg – polski lekarz, działacz socjalistyczny, społecznik, wydawca i redaktor
 Józef Birencwajg – działacz socjalistyczny